Litoria glandulosa est un synonyme attribué à deux espèces d'amphibiens :

Litoria glandulosa Bell, 1843 est synonyme de Batrachyla taeniata (Girard, 1855)
Litoria glandulosa Tyler & Anstis, 1975 nec Bell, 1843 est synonyme de Dryopsophus subglandulosus (Tyler & Anstis, 1983)

Synonyme d'anoures (nom scientifique)
Pelodryadinae
Batrachylidae